José Francisco Fonseca Guzmán egy mexikói válogatott labdarúgó, jelenleg a Costa Rica-i Santos de Guápiles játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban

A válogatottban

A mexikói válogatottban 25 évesen, 2004 októberében mutatkozott be egy Ecuador elleni barátságos mérkőzésen, majd számos további barátságoson és vb-selejtezőn játszott. Részt vett a 2005-ös konföderációs kupán, a 2006-os világbajnokságon és a 2007-es CONCACAF-aranykupán is.

Mérkőzései a válogatottban

Források

Francisco Fonseca a mediotiempo.com-on 

Mexikói labdarúgók
A La Piedad labdarúgói
Az UNAM Pumas labdarúgói
A Cruz Azul labdarúgói
A Tigres UANL labdarúgói
A Benfica labdarúgói
Az Atlante labdarúgói
A Santos de Guápiles labdarúgói
Labdarúgócsatárok
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
1979-ben született személyek
Élő személyek